Turbina
Turbina (género) - gênero de plantas da família Convolvulaceae
Fiat Turbina
Turbina (filme)

Desambiguação